Oegandees voetbalelftal (mannen)
 Oegandees voetbalelftal (vrouwen)